Gaschütz ist der Name von:

Personen:
 Sabine Gaschütz (* 1955), deutsche Wirtschaftsjournalistin
 Wolfgang Gaschütz (1920–2016), deutscher Mathematiker

Orte:
 Gaschütz (Jahnatal), Ortsteil der Gemeinde Jahnatal, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen